Анике́евка — деревня в Корткеросском районе Республики Коми. Входит в сельское поселение Нёбдино.

Расположена в 27 километрах от райцентра на правом берегу Вычегды.

Примечания 

Населённые пункты Корткеросского района